Скопцов (Скопцова) — русская фамилия.

Известные носители:
 Скопцов, Валерий Николаевич (1951—2004) — российский преступник.
 Скопцов, Виктор Александрович (1939—2009) — советский партийный и государственный деятель.
 Скопцов, Дмитрий Игнатьевич (1922—1989) — полный кавалер ордена Славы.
 Скопцов, Иван Михайлович (настоящая фамилия Скобцов) (1900—1983) — советский оперный певец.
 Скопцов, Семён Сергеевич (1917—1998) — советский художник.

 Скопцова, Людмила Савельевна (1929—2005) — советская художница, жена Семёна Скопцова.

См. также 
 Скобцов
 Скопа